Church of the Epiphany ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Church of the Epiphany (Washington, D.C.), NRHP-ID 71000996
 Church of the Epiphany (Chicago, Illinois), NRHP-ID 98000067